В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1110 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1110 году

Февраль 
 9 февраля —  — архиепископ Руана (1079—1110)

Апрель 
  — сын Роберта Гвискара, соратник отца и старшего брата Рожера I Борсы

Июль 
 11 июля — Эли I де ла Флеш — последний самостоятельный граф Мэна (1093—1110)

Октябрь 
 26 октября — Гомеш Гонсалез — кастильский аристократ, претендент на титул графа Кастилии

Ноябрь 
 12 ноября — Гебхард III — епископ Констанца (1084—1110)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Бернар III д’Арманьяк — граф д’Арманьяк (1095—1110)
  — царь Шри-Ланки (1055—1100)
  — царь Ладакха, который завоевал Кулу, Мустанг и части Балтистана
  — христианский православный святой, монах Киево-Печерской лавры
  — рыцарь из семьи Отвилей, сын Дрого
  — аббат Эхтернахский, христианский писатель

См. также 
 Список умерших в 1109 году
 Список умерших в 1111 году

1110